Dijkstra ([ˈdɛikstrɑ] ou [ˈdikstrɑ]) est un nom de famille néerlandais d'origine ouest frisonne.
Plusieurs personnes notables portent ce patronyme dont :

Patronymes 
 Bram Dijkstra (1938-), professeur américain de littérature anglaise et historien de la culture
 Edsger W. Dijkstra (1930-2002), informaticien néerlandais 
 Nommé d'après lui : Dijkstra Prix, l'algorithme de Dijkstra, algotithme Dijkstra–Scholten
 
 Lenie Dijkstra (1967-), coureur cycliste néerlandais
 Lou Dijkstra (1909-1964), patineur de vitesse néerlandais, père de Sjoukje Dijkstra
 Mart Dijkstra (1990-), footballeur néerlandais
 Meindert Dijkstra (1967-), footballeur néerlandais
 Peter Dijkstra (1978-), chef de chœur néerlandais 
 Pia Dijkstra (1954-), femme politique néerlandaise et présentatrice de télévision
 Remco Dijkstra (1972-), homme politique néerlandais
 Rineke Dijkstra (1959-), photographe néerlandaise
 Sieb Dijkstra (1966-), gardien de but de football néerlandais
 Sjoukje Dijkstra (1942-), patineuse néerlandaise
 Wieke Dijkstra (1984-),  joueuse de hockey sur gazon néerlandaise

Personnages de fiction 
 Roel Dijkstra, personnage éponyme dans une série de bandes dessinées publiées de 1977 à 1995
 Sigismond Dijkstra, personnage de la saga The Witcher de Andrzej Sapkowski et du jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt

Voir aussi 
 Dykstra

Source de la traduction 

Patronyme néerlandais
Homonymie de patronyme